Calosciadium antipodum är en flockblommig växtart som beskrevs av Stephan Ladislaus Endlicher och Wilhelm Gerhard Walpers. Calosciadium antipodum ingår i släktet Calosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
antipodum